«Гонка 2» () — индийский фильм 2013 года режиссёров Аббас и Мастан Бурмавалла, сиквел киноленты «Гонка» 2008 года. В фильме вновь появляются герои первой части Ранвир Сингх и Роберт де коста, сыгранные Саифом Али Ханом и Анилом Капуром, а также несколько новых персонажей в исполнении Джона Абрахама, Дипики Падуконе и Амиши Патель. Бипаша Басу, снявшаяся в главной роли в первом фильме, появляется в небольшой камео-роли.

Сюжет 
Ранвир Сингх, герой предыдущего фильма серии, встречается с владельцем казино Викрамом и предлагает ему купить машинку печатающую евро. Для её покупки Викрам берёт в долг 500 миллионов у мафиози Армана Малика. Однако машинка оказывается ловким трюком и Викрам вынужден отдать все пять своих казино Арману в счёт уплаты долга.

Эта афера была совместной затеей Ранвира и Армана, спланированной ими неделей ранее, когда их свёл вместе старый знакомый Ранвира — детектив Роберт «РД» де Коста. В честь удачного исполнения задуманного Ранвир, Арман и его сводная сестра Алина устраивают вечеринку. На ней Ранвир встречает подругу Армана Омишу и видит у неё фотографию своей жены Сонии.

После вечеринки Ранвир рассказывает РД и его помощнице Черри, что он связался с Арманом, так как он виновен в смерти его жены Сонии. Ранвир пытается выяснить, что связывает Омишу с его женой, и та сообщает ему, что она её сестра Таня, которая сблизилась с Арманом, чтобы убить его. Ранвир делится в РД планом следующей аферы с участием туринской плащаницы, с помощью которой он собирается лишить Армана всего, что он имеет. Ему также удается посеять сомнения в брате в сердце Алины. Но РД в страхе раскрывает его план Арману.

После удачного похищения плащаницы, участники решают отметить это бокалом вина. Неожиданно Ранвиру становится плохо. Алина признается, что выбрала сторону родственника и подмешала в бокал яд, а Омиша — в том, что она не сестра Сонии, и Арман всё время знал, кто такой Ранвир.
Они забирают плащаницу и улетают на частном самолете. В самолете Арман достает пистолет и собирается избавиться от сестры, чтобы не делиться деньгами. Но в этот момент за неё вступаетс тот, кого они уже не ожидали увидеть.

В ролях 
 Саиф Али Хан — Ранвир Сингх
 Джон Абрахам — Арман Малик
 Дипика Падуконе — Алина Малик
 Анил Капур — детектив Роберт «РД» де Коста
 Амиша Патель — Черри, помощница РД
 Бипаша Басу — Сония Сингх (камео)
 Жаклин Фернандес — Омиша
 Раджеш Кхаттар — Викрам Тхапар, владелец казино
 Адитья Панчоли — Анза, крестный отец мафии

Производство

Саундтрек

Критика 

Мадхурита Мукерджи из The Times of India оценила фильм на 3 из 5, оставив комментарий «Кражи, горячие красотки, рулетка, мчащиеся автомобили, гаджеты и приколы — режиссёрский дуэт Аббас-Мастан вставили всё это с напыщенной роскошью, если бы не захватывающий сюжет, который шокирует и ошеломляет». Аналогичную оценку поставила Рубина Хан из , добавив что «„Гонка 2“ обеспечивает то, что обещает — красивый актерский ансамбль, экзотические места, автомобили, взрывы, месть, похоть и любовь, пару хороших музыкальных треков и, самое главное, сюжет, которой раскрывается в захватывающем темпе».  из Bollywood Hungama дал фильму 2.5 звезды из 5 и сказал «Сценарий не выдерживает критики, фильму не хватает остроты, кульминация далека от эффектной и в целом, „Гонка 2“ бледнеет по сравнению с „Гонкой“». Такую же оценку поставил картине Раджив Масанд из CNN-IBN, заметив «Фильм не имеет претензий на интеллектуальность; его единственная цель заключается в предоставлении возможности приятно провести время. В этом он по большей части имеет успех». На 2 из 5 оценила фильм Анупама Чопра из Hindustan Times, написав «Режиссёрский дуэт Аббас-Мастан не имеют никаких претензий к тому, что они делают — неумеренная масала с примесью мести, долей ограбления и персонажами, которые либо демонстрируют свои точеные тела в замедленном движении, либо предает друг друга». Ещё более низкую оценку поставил фильму Сайбал Чаттерджи из NDTV.

Примечания

Ссылки 
 

Фильмы на хинди
Фильмы-драмы Индии
Фильмы-триллеры Индии
Фильмы-боевики Индии
Детективные фильмы Индии
Фильмы Индии 2013 года